La 1. Bundesliga 2012-2013 si è svolta dal 19 ottobre 2012 all'8 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la decima volta, la terza consecutiva, allo Schweriner Sportclub.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime dieci classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali, mentre l'ultima classificata è retrocessa in 2. Bundesliga (l' è stato escluso da qualsiasi partecipazione dopo la regular season).

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Germania 2012-13 e qualificata alla Champions League 2013-14.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2013-14.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2013-14.
  retrocessa in 2. Bundesliga 2013-14.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013